Улица Франко () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Старобелоусская до улицы Длинная, исторически сложившаяся местность (район) Красный Хутор.

Примыкают улицы Любечская, Андрея Мовчана.

История 
Улица Франко — в честь украинского писателя Ивана Яковлевича Франко — проложена в 1930-е годы. Была застроена индивидуальными домами.

Застройка 
Пролегает в северо-восточном направлении, параллельно улицам Красная и Мартына Небабы. Начало улицы (до примыкания Любечской улицы) занято территорией промышленных предприятий (завод стройматериалов № 2) и учреждений обслуживания, далее парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Ранее в начале улицы была школа искусств. 

Учреждения: 
 дом № 2 А — Черниговская областная станция юных натуралистов
 дом № 4 А — Государственная служба охраны при УМВД Украины

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 830 ФРАНКА  ВУЛИЦЯ 
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова